Rumissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rumissaari (ö, lat 62,63, long 23,25), Södra Österbotten, Kuusiokunnat, 
 Rumissaari (ö, lat 62,63, long 23,40), Södra Österbotten, Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar